Contea di Claiborne o Claiborne County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Claiborne (Mississippi)
 Contea di Claiborne (Tennessee)